Piccolo Teatro – Milano
 Piccolo Teatro della Soffitta – sala del Palazzo Prini-Aulla, a Pisa
 Teatro Piccolo – Roma
 Piccolo Teatro – Rufina in provincia di Firenze